Anicia Juliana est une grande aristocrate romaine et princesse byzantine née à Constantinople en 462 et morte en 527 ou 528.

Biographie 
Anicia Juliana est la fille de l'éphémère empereur d'Occident Olybrius, issu de la famille des Anicii, et de Placidia. Par sa mère, elle est la petite-fille de  et l'arrière-petite-fille de .

Elle exerce son influence la plus importante à la fin du règne d'Anastase (491-518) et sous le règne de Justin (518-527), lorsque son mari Flavius Areobindus Dagalaiphus fait figure de successeur possible sur le trône d'Orient. Leur fils Olybrius est consul en 491 et épouse Irène, la nièce d'Anastase.

Femme très pieuse, elle multiplie les fondations ecclésiastiques dans la capitale, et affiche la richesse et l'influence de sa famille avec la construction de Saint-Polyeucte, la plus grande église de Constantinople avant Sainte-Sophie. Ses ambitions politiques familiales sont définitivement déçues lorsque Justinien accède à la pourpre en 527.

Son nom reste associé au Dioscoride de Vienne, un manuscrit richement enluminé réalisé à sa demande vers 515. Elle est représentée sur le folio 6v entre la Magnanimité et la Prudence, dans ce qui constitue l'un des plus anciens portraits de donateur connus.

Arbre généalogique

Références

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Naissance à Constantinople
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse byzantine du haut Moyen Âge